Бокве — фамилия. Известные носители:

 Бокве, Джон Нокс (1855—1922) — южноафриканский журналист, священник, поэт и композитор.
 Бокве, Жорж (род. 1989) — камерунский футболист.